Завидовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Завидовка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Завидовка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Завидовка — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Завидовка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Завидовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Завидовка — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Завидовка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Завидовка — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Завидовка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Завидовка — село в Тамбовском районе Тамбовской области.

Река 
 Завидовка — река в Вологодской области России.

См. также 
 Завидово